Esistono più comuni francesi con questo nome

 Arpheuilles – Cher
 Arpheuilles – Indre